Иван Туляков:
 Туляков, Иван Иванович (1914—1998) — строитель-монтажник, Герой Социалистического Труда.
 Туляков, Иван Никитич (1887—1918) — политический и государственный деятель, член 4-й Государственной Думы от Области войска Донского.